Diede de Groot era la campionessa in carica e si è confermata campionessa, battendo in finale Yui Kamiji con il punteggio di 0-6, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Diede de Groot (campionessa)
  Yui Kamiji (finale)

  Aniek van Koot (quarti di finale)
  Jiske Griffioen (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone

Australian Open 2023